Charles Péguy, né le  à Orléans (Loiret), mort le  à Villeroy (Seine-et-Marne) est un écrivain, poète et essayiste français ; d’où :
 la rue Péguy dans le  de Paris, nommée en 1926 ; 
 le Centre Charles-Péguy (CCP) à Londres ;
 le square Charles-Péguy dans le  de Paris ;
Charles-Pierre Péguy, fils posthume du précédent, né le  à Bourg-la-Reine et mort le , est un climatologue ; 
Robert Péguy est un réalisateur, scénariste et acteur français né le  à Paris (France), décédé le  à Paris (France).

Voir aussi 
 Peguy Luyindula (Peguy Luyindula Makanda), né en 1979 à Kinshasa, footballeur international français.